

Имя 
Э́мбер () — англоязычное женское имя.

Известные носители:
 Эмбер Волакис — персонаж сериала «Доктор Хаус».
 Эмбер Райли — американская актриса и певица.
 Эмбер Пай Гоу Симпсон — персонаж мультсериала «Симпсоны», вторая жена Гомера Симпсона.
 Эмбер Херд — американская актриса.
 Эмбер Тэмблин — американская актриса и поэтесса.
 Эмбер Валлетта — американская топ-модель.
 Эмбер Бенсон — американская актриса, режиссёр и писательница.
 Эмбер Уоллес — американская актриса и певица.
 Эмбер Линн — американская порноактриса.
  — тайваньская актриса и певица.

Фамилия 
Эмбе́р (, )) — французская фамилия.

Известные носители:

 Эмбер, Йожеф (1908—1882) — венгерский футболист и тренер.
 Эмбер, Лаврентий (1796—1839) — французский католический святой.
 Эмбер, Павел — мадьярский писатель и реформатский проповедник XVIII века, автор книги «Historia ecclesiae reformatae in Hungaria et Transylvania» (Утрехт, 1728)
 Эмбер, Юг (1842—?) — французский писатель-музыковед.
 Эмбер-Дро, Жюль (1891—1971) — швейцарский коммунист.
 Эмбер, Жак (1929—2019) — французский гангстер.

См. также 
 Рэйчел Эмбер
 Хроники Амбера
 Город Эмбер
 Юмбер

Примечания